Научно-производственное объединение «ЭРГА» (НПО «ЭРГА») — крупнейший в России производитель магнитных систем и промышленного оборудования на их основе. Производство и центральный офис расположены в Калуге.

История 
Предприятие было создано в 1991 году на базе НИИ материалов электронной техники и специализировалось на производстве редкоземельных магнитов и магнитных систем специального назначения.

В 1990-х годах «ЭРГА» освоило выпуск магнитных систем для лечения рака гортани, магнитопластов из редкоземельных сплавов, магнитных сепараторов с ручной и с автоматической очисткой, неодимовых магнитов для предприятий автомобильной промышленности, стержневых магнитных сепараторов для предприятий пищевой отрасли, роторов и генераторов для электровелосипедов.

В 2003 году на предприятии была создана собственная лаборатории минерального и технологического сырья для проведения исследований вещественного состава проб и испытаний с последующим подбором оборудования и технологии переработки, обогащения.

В 2000-х годах были разработаны технологии производства ручных магнитных грузозахватов на базе постоянных магнитов, начат выпуск промышленных металлодетекторов, магнитных муфт и траверс, магнитных герметизирующих устройств для МЧС, выпущен первый опытный образец генераторов ВЭЛМА на постоянных магнитах, а также запущена единственная в России линия по производству постоянных редкоземельных магнитов.

В 2017 году началось расширение производства по выпуску промышленных магнитов и комплексов магнитной очистки.

В 2019 году предприятие начало выпуск электростатических сепараторов и аэросепараторов.

С 2020 года производит комплексные решения переработки отходов и обогащения минералов.

В 2021 году предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда».

Предприятие имеет представительства в Новосибирске и Караганде (Казахстан).

Деятельность 
Предприятие является крупнейшим в России производителем магнитных систем и промышленного оборудования на их основе.

Ключевым направлением деятельности является разработка и производство оборудования для обогащения полезных ископаемых, воздушно-гравитационной сепарации, комплексных решений для переработки различных отходов и разделения материалов по электрическим свойствам.

Предприятие также производит постоянные промышленные магниты из редкоземельных металлов и промышленные металлодетекторы.

Под торговой маркой ВЭЛМА предприятие производит высокоскоростные синхронные электрические машины на основе постоянных магнитов, используемые в авиакосмической отрасли, энергетике, в турбокомпрессорах и криогенной технике.

Основные виды производимой продукции:
 магнитные сепараторы, железоотделители и прочее специализированное оборудование;
 электростатические и трибоэлектростатические сепараторы;
 аэросепараторы (воздушные);
 линии разделения материалов методами магнитной, электрической, воздушно-гравитационной сепарации;
 промышленные металлодетекторы;
 автоматизированные системы удалённого мониторинга оборудования.

Производимое оборудование эксплуатируется на предприятиях горной, пищевой, нефтегазовой, строительной, химической промышленности и рециклинга.

Финансовые показатели 
По результатам 2021 года выручка предприятия составила 840,4 млн руб., чистая прибыль — 85,9 млн руб.

Награды 
 Национальная премия в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в категории «Лучшее малое предприятие» в сфере промышленного производства по итогам 2021 года
 Премия «Tagline Awards 2021» в номинации «Лучший сайт о промышленности»
 Премия «Экспортер года в сфере высоких технологий» по итогам регионального этапа конкурса «Экспортер года 2022»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НПО «ЭРГА»
 Официальный сайт ВЭЛМА

Машиностроительные предприятия России
Предприятия, основанные в 1991 году
Предприятия Калуги